Legende:

Die Saison 2005/06 der Hallenhockey-Bundesliga Herren begann am 17. November 2005 und endete am 26. Februar 2006 mit dem Meistertitel des Münchner SC, der im Finale den Berliner HC besiegte. Dritter wurde der Club an der Alster im 7-m-Schießen gegen Uhlenhorst Mülheim.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft fand in der Rhein-Ruhr-Halle Duisburg statt.

Aufstieg 
Als Aufsteiger qualifizierten sich die jeweiligen Gruppensieger der 2. Hallen-Bundesliga: Hannover 78 (Nord), Mariendorfer HC (Ost), Rot-Weiß München (Süd), Blau-Weiß Köln (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 05/06

2005
Hockey 2005
Hockey 2006